Toponímia:
 Navas (Alier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Navas (Corresa), municipi al departament de la Corresa (regió de la Nova Aquitània, França)
 Barri de Navas, barri al districte barceloní de Sant Andreu
 Estació de Navas, estació de la L1 del Metro de Barcelona sota l'Avinguda Meridiana al districte de Sant Andreu
 Navas de Bureba, municipi de la comarca de la Bureba (província de Burgos, Castella i Lleó)
 Navas de Estena, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Navas de Jorquera, municipi la comarca de La Manchuela al nord de la província d'Albacete
 Navas de Oro, municipi de la província de Segòvia, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Navas de Riofrío, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Navas de San Antonio és un municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Navas de San Juan, municipi de la província de Jaén (Andalusia, Espanya)
 Navas del Madroño, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Navas del Rey, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Las Navas de Jadraque, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Las Navas de la Concepción, localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya
 Las Navas del Marqués, municipi d'Espanya a la província d'Àvila, a la comunitat de Castella i Lleó 
 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, municipi de la Comunitat de Madrid, format pels nuclis de població de Lozoyuela, Navas i Sieteiglesias 
 Biografies:
 David Navas Chica (Àvila, 1974), ciclista espanyol que competí professionalment entre 1998 i 2007 
 David de Navas Alcalá (Alcobendas, Madrid, 1976), futbolista espanyol 
 Guillem Navas (Lleida, 1997) pilot de FMX 
 Jesús Navas González (Los Palacios y Villafranca, 1985), futbolista andalús
 Juan de Navas (Calatayud, 1647 - Madrid, ~1719), compositor i arpista espanyol que va desenvolupar la seva activitat musical a la cort madrilenya
 Nora Navas Garcia (Barcelona, 1975), actriu catalana 
 Raúl Navas, diversos personatges 
 Keylor Navas (Peris Zeledó, Costa Rica, 1986), futbolista que juga com a porter al Reial Madrid i a la selecció de Costa Rica.